Моло́чный — посёлок в составе Благодарненского городского округа Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Посёлок отделения № 2 совхоза Ставропольский,

География 
На юго-востоке: посёлок Ставропольский и балка Грязная.

Расстояние до краевого центра: 122 км.

Расстояние до районного центра: 16 км.

История 
Посёлок Молочный до 2017 года входил в состав территории сельского поселения Ставропольский сельсовет Благодарненского района Ставропольского края.

Население 

По данным переписи 2002 года, 63 % населения — даргинцы.

Примечания 

Населённые пункты Благодарненского района